El himno nacional de la República Islámica de Irán (en persa, سرود ملی جمهوری اسلامی ایران Sorud-e Mellí-e Yomhurí-e Eslamí-e Irán), adoptado como himno oficial de Irán en 1990, fue compuesto por Hasán Riahí, con letra de Saed Baqerí.

Breve historia 
Hasta 1933 se tocaba como canción nacional la marcha "Salamati Sha", especie de saludo real que se ejecutaba al arribo del sah o rey a las ceremonias. Ese año se compone un nuevo himno, el "Saludo Real", cuya música es de Lieyt Mogadan y su letra es de Sair Afsar. En 1979, tras la Revolución Islámica y la huida del sha, se cambia al himno "Marcha de la Revolución", escrito por Abolgachem Halat y musicalizado por Mohamed Beglari-Pour. Se usó hasta 1990, tras la muerte del Ayatolá Jomeini.

Letra en persa

Traducción al español
Sobre el horizonte se levanta el Sol, amor de Oriente,
la luz en los ojos de quienes creen en Dios, la Verdad y la Justicia
Bahmán es el halo de gloria de nuestra fe.
Tu mensaje, Oh Imam, de independencia y libertad da forma a nuestras vidas.
¡Oh Mártires! Vuestro clamor resuena en los oídos del tiempo:
Duradera, continua, eterna:
República Islámica de Irán!

Referencias

Enlaces externos
MIDI

himno
iran
Composiciones en sol mayor
Composiciones en fa mayor